Carach Angren, un lieu du Mordor, issu de la Terre du Milieu, univers fictif créé par J. R. R. Tolkien ;
 Carach Angren, un groupe néerlandais de black metal symphonique.